Famille Arquette, dont :
Alexis Arquette, (1969-2016), actrice et femme trans américaine, fille de Lewis.
Cliff Arquette, (1905-1974), un acteur et scénariste américain, père de Lewis.
David Arquette, (1971-), acteur américain, fils de Lewis.
Lewis Arquette, (1935-2001), acteur américain, fils de Cliff et père de Rosanna, Richmond, Patricia, Alexis et David.  
Patricia Arquette, (1968-), actrice, productrice et réalisatrice américaine, fille de Lewis.
Richmond Arquette, (1963-), acteur américain, fils de Lewis.
Rosanna Arquette, (1959-), actrice, et productrice américaine, fille de Lewis.
Patronyme anglais